Раслави́це () — наименование населённых пунктов:

Польша 
 Раславице (Великопольское воеводство) — село в Великопольском воеводстве;
 Раславице (Горлицкий повят) — село в Малопольском воеводстве;
 Раславице (Краковский повят) — село в Малопольском воеводстве;
 Раславице (Мехувский повят) — село в Малопольском воеводстве;
 Раславице (Подкарпатское воеводство) — село в Подкарпатском воеводстве;

Словакия 
 Раславице — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края.